Jméno a příjmení Vladimír Čech mělo více osob:
 Vladimír Čech mladší (1951–2013) – herec a moderátor
 Vladimír Čech starší (1916–1990) – český herec, otec Vladimíra Čecha * 1951
 Vladimír Čech (režisér) (1914–1992) – český filmový herec, režisér a scenárista
 Vladimír Čech (klavírista) (* 1927) – český klavírista
 Vladimír Čech (hudební publicista) (1944–2015) – český hudební publicista
 Vlado Čech (1949–1986) – bubeník M. Efektu
 Vladimír Čech (spisovatel) (1848–1905) – český básník, spisovatel, literární kritik a vydavatel
 Vladimír Čech (geolog) (1901–1977) – český geolog